Ланди — департамент у Франції
 Ланди — рівнина у Франції